Die 5. Unihockey-Weltmeisterschaft der U-19-Junioren wurde vom 6. bis 10. Mai 2009 in Finnland ausgetragen. Die Spiele fanden in Turku und Raisio statt. Es nahmen je 8 Mannschaften aus der A- und B-Division teil. Die Divisionen wurden in je zwei 4er-Gruppen unterteilt. Durch Erfolge im Qualifikationsturnier in Ungarn komplettierten Russland und Ungarn das Teilnehmerfeld der B-Division.

Der Titel ging an Schweden, welches im Final Gastgeber Finnland mit 8:3 bezwang. Die Bronze-Medaille sicherte sich die Schweiz, nach einem 7:1-Sieg über Tschechien.

A-DIVISION

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Abschlussplatzierung

B-DIVISION

Gruppenspiele

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 15

Spiel um Platz 13

Finalspiele

B-Halbfinale

B-Kleines Finale (Spiel um Platz 11)

B-Finale (Spiel um Platz 9)

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

2009
Unihockey 2009
Sportveranstaltung in Turku
Männerunihockeywettbewerb
Raisio
Unihockeywettbewerb in Finnland